Список видів роду діапорте:

Список, який станом на 29.10.2019 містить 445 визнаних видів роду діапорте (Diaporthe), складений на основі даних сайту «Species Fungorum»:

A 

Diaporthe abdita Sacc. & Speg., 1878
 Diaporthe aberrans Speg., 1910
 Diaporthe abnormis Höhn., 1917
 Diaporthe abutilonis Speg., 1909
 Diaporthe acaciae Tilak, 1968
 Diaporthe acaciarum Crous & M.J.Wingf., 2014
 Diaporthe acaciigena Crous, Pascoe & Jacq.Edwards, 2011
 Diaporthe acericola Dissan., Camporesi & K.D.Hyde, 2017
 Diaporthe acerigena C.M.Tian & Qin Yang, 2018
 Diaporthe acerina (Peck) Sacc., 1882
 Diaporthe actinidiae N.F.Sommer & Beraha, 1975
 Diaporthe acus (A.Bloxam ex Curr.) Cooke, 1879
 Diaporthe acutispora Y.H.Gao & L.Cai, 2017
 Diaporthe adunca (Roberge ex Desm.) Niessl, 1872
 Diaporthe aesculicola (Cooke) Berl. & Voglino, 1886
 Diaporthe aetoxici Speg., 1921
 Diaporthe ahmadii Wehm., 1964
 Diaporthe ailanthicola A.Pande & V.G.Rao, 1991
 Diaporthe alangii C.M.Tian & Qin Yang, 2018
 Diaporthe alleghaniensis R.H.Arnold, 1967
 Diaporthe amaranthi Speg., 1909
 Diaporthe amaranthophila (Inácio, Dianese & Carlos) Rossman & Udayanga, 2015
 Diaporthe americana Speg., 1879
 Diaporthe ampelina (Berk. & M.A.Curtis) R.R.Gomes, Glienke & Crous, 2013
 Diaporthe amygdali (Delacr.) Udayanga, Crous & K.D.Hyde, 2012
 Diaporthe anacardii (Early & Punith.) R.R.Gomes, Glienke & Crous, 2013
 Diaporthe anisomera Sacc. & Scalia, 1904
 Diaporthe annonacearum (Bond.-Mont.) Rossman & Udayanga, 2015
 Diaporthe annonae Speg., 1909
 Diaporthe apiculata Y.H.Gao & L.Cai, 2016
 Diaporthe aquatica D.M.Hu, L.Cai & K.D.Hyde, 2012
 Diaporthe arecae (H.C.Srivast., Zakia & Govindar.) R.R.Gomes, Glienke & Crous, 2013
 Diaporthe arengae R.R.Gomes, Glienke & Crous, 2013
 Diaporthe aseana Dissan., Tangthir. & K.D.Hyde, 2015
 Diaporthe asheicola L.Lombard & Crous, 2014
 Diaporthe asteriscina Speg., 1910
 Diaporthe atropuncta Peck, 1909
 Diaporthe australafricana Crous & Van Niekerk, 2005
 Diaporthe averrhoae (C.Q.Chang, Z.D.Jiang & P.K.Chi) Y.H.Gao & L.Cai, 2017
 Diaporthe azadirachtae Udayanga & Castl., 2016

B 

Diaporthe baccae L.Lombard, Polizzi & Crous, 2014
 Diaporthe baccharidis Cooke, 1878
 Diaporthe bakeri Wehm., 1933
 Diaporthe baptisiae Rehm, 1908
 Diaporthe beckhausii Nitschke, 1870
 Diaporthe beilharziae R.G.Shivas, Jacq.Edwards & Y.P.Tan, 2013
 Diaporthe benedicti D.P.Lawr., Travadon & K.Baumgartner, 2015
 Diaporthe betulae C.M.Tian & X.L.Fan, 2016
 Diaporthe betulicola C.M.Tian & Z.Du, 2016
 Diaporthe betulina C.M.Tian & Qin Yang, 2018
 Diaporthe biconispora F.Huang, K.D.Hyde & Hong Y.Li, 2015
 Diaporthe biguttulata F.Huang, K.D.Hyde & Hong Y.Li, 2015
 Diaporthe boehmeriae Speg., 1912
 Diaporthe bohemiae Guarnaccia, Eichmeier & Crous, 2018
 Diaporthe bougainvilleicola (M.M.Xiang, Z.D.Jiang & P.K.Chi) Rossman & Udayanga, 2015
 Diaporthe brasiliensis R.R.Gomes, Glienke & Crous, 2013
 Diaporthe brenckleana Sacc., 1920
 Diaporthe buxi Feltgen, 1903

C 

Diaporthe caatingaensis J.D.P.Bezerra, L.M.Paiva, G.A.Silva, Souza-Motta & Crous, 2016
 Diaporthe callicarpae Peck, 1911
 Diaporthe camptothecae (C.Q.Chang, Z.D.Jiang & P.K.Chi) Y.H.Gao & L.Cai, 2017
 Diaporthe camptothecicola C.M.Tian & Qin Yang, 2017
 Diaporthe canthii Crous, 2012
 Diaporthe caricae-papayae (Petr. & Cif.) Rossman & Udayanga, 2015
 Diaporthe carpini (Pers.) Fuckel, 1870
 Diaporthe caryae C.M.Tian & Qin Yang, 2018
 Diaporthe caryigena Ellis & Everh., 1903
 Diaporthe cassines Crous, 2013
 Diaporthe casuarinae Speg., 1909
 Diaporthe catalpae Ellis & Everh., 1903
 Diaporthe catamarcensis Speg., 1909
 Diaporthe ceanothi Dearn. & House, 1940
 Diaporthe celastrina Ellis & Barthol., 1902
 Diaporthe celata Sacc., 1917
 Diaporthe celeris Guarnaccia, Woodhall & Crous, 2018
 Diaporthe centrophylli Speg., 1909
 Diaporthe ceratozamiae Crous & R.G.Shivas, 2011
 Diaporthe cercidis C.M.Tian & Qin Yang, 2018
 Diaporthe cestri Speg., 1909
 Diaporthe chailletii Nitschke, 1870
 Diaporthe chamaeropina Gaja, 1911
 Diaporthe chamaeropis (Cooke) R.R.Gomes, Glienke & Crous, 2013
 Diaporthe charlesworthii R.G.Shivas, S.M.Thomps. & Y.P.Tan, 2015
 Diaporthe chensiensis C.M.Tian & Qin Yang, 2018
 Diaporthe chimonanthi (C.Q.Chang, M.M.Xiang & P.K.Chi) Y.H.Gao & L.Cai, 2017
 Diaporthe cichorii Dissan., Camporesi & K.D.Hyde, 2017
 Diaporthe cinnamomi C.M.Tian & Qin Yang, 2018
 Diaporthe cissampeli Crous & Roets, 2016
 Diaporthe citri (H.S.Fawc.) F.A.Wolf, 1926
 Diaporthe citriasiana F.Huang, K.D.Hyde & Hong Y.Li, 2013
 Diaporthe citrichinensis F.Huang, K.D.Hyde & Hong Y.Li, 2013
 Diaporthe citrincola Rehm, 1914
 Diaporthe clerodendri Somani, 1978
 Diaporthe cocoina (Cooke) Rossman & Udayanga, 2015
 Diaporthe collariana R.H.Perera & K.D.Hyde, 2018
 Diaporthe columnaris (D.F.Farr & Castl.) Udayanga & Castl., 2016
 Diaporthe compacta Y.H.Gao & L.Cai, 2016
 Diaporthe congesta Ellis & Everh., 1903
 Diaporthe conica C.M.Tian & Qin Yang, 2018
 Diaporthe conigena Feltgen, 1903
 Diaporthe conjuncta (Nees) Fuckel, 1870
 Diaporthe convolvuli (Ormeno-Nuñez, Reeleder & A.K.Watson) R.R.Gomes, Glienke & Crous, 2013
 Diaporthe corallodendri Speg., 1909
 Diaporthe coramblicola (Berk. & Broome) Sacc., 1882
 Diaporthe cornicola Ellis & Holw., 1895
 Diaporthe cotoneastri (Punith.) Udayanga, Crous & K.D.Hyde, 2012
 Diaporthe crataegi Fuckel, 1870
 Diaporthe crinigera Ellis & Everh., 1890
 Diaporthe crotalariae G.F.Weber, 1933
 Diaporthe culta Sacc. & Speg., 1878
 Diaporthe cuppatea (E.Jansen, Lampr. & Crous) Udayanga, Crous & K.D.Hyde, 2012
 Diaporthe curvatispora Wakef., 1922
 Diaporthe cydoniicola Petr., 1915
 Diaporthe cynaroidis Marinc., M.J.Wingf. & Crous, 2008
 Diaporthe cytosporella (Penz. & Sacc.) Udayanga & Castl., 2014

D 

Diaporthe dakotensis Wehm., 1933
 Diaporthe decedens (Fr.) Fuckel, 1871
 Diaporthe decorticans (Lib.) Sacc. & Roum., 1881
 Diaporthe delitescens E.Bommer, M.Rousseau & Sacc., 1890
 Diaporthe densa Sacc., 1914
 Diaporthe detrusa (Kunze) Fuckel, 1870
 Diaporthe diospyri Traverso & Migliardi, 1914
 Diaporthe diospyricola Crous, 2013
 Diaporthe discoidispora F.Huang, K.D.Hyde & Hong Y.Li, 2015
 Diaporthe dorycnii (Mont.) Sacc., 1882

E 

Diaporthe elaeagni-glabrae Y.H.Gao & L.Cai, 2017
 Diaporthe ellipsoidea Y.H.Gao & L.Cai, 2015
 Diaporthe endophytica R.R.Gomes, Glienke & Crous, 2013
 Diaporthe eucalypticola Old & Z.Q.Yuan, 1995
 Diaporthe eucalyptorum Crous & R.G.Shivas, 2012
 Diaporthe eucommiae (F.X.Chao & P.K.Chi) Y.H.Gao & L.Cai, 2017
 Diaporthe eucommiicola (C.Q.Chang, Z.D.Jiang & P.K.Chi) Y.H.Gao & L.Cai, 2017
 Diaporthe eugeniae R.R.Gomes, Glienke & Crous, 2013
 Diaporthe eumorpha (Durieu & Mont.) Maire, 1917
 Diaporthe euonymi Dearn., 1916
 Diaporthe exiguistroma Dearn., 1917
 Diaporthe extranea Sacc., 1914

F 

Diaporthe fagi Wehm., 1933
 Diaporthe feltgenii Sacc. & P.Syd., 1902
 Diaporthe fibrosa (Pers.) Fuckel, 1870
 Diaporthe floridana Petr., 1952
 Diaporthe foeniculina (Sacc.) Udayanga & Castl., 2014
 Diaporthe fraxini-angustifoliae R.G.Shivas, Jacq.Edwards & Y.P.Tan, 2013
 Diaporthe fraxinicola C.M.Tian & Qin Yang, 2018
 Diaporthe fructicola Minosh., T.Ono & Hirooka, 2019
 Diaporthe fuchsiae Petr., 1921
 Diaporthe fukushii (Tanaka & S.Endô) Dissan., A.J.L.Phillips & K.D.Hyde, 2017
 Diaporthe furfuracea (Fr.) Sacc., 1882
 Diaporthe fusicola Y.H.Gao & L.Cai, 2015
 Diaporthe fusispora Z.Q.Yuan, 1997

G 

Diaporthe galligena Petr., 1928
 Diaporthe ganjae (McPartl.) R.R.Gomes, Glienke & Crous, 2013
 Diaporthe gardeniae (Buddin & Wakef.) R.R.Gomes, Glienke & Crous, 2013
 Diaporthe garethjonesii Dissan., Tangthir. & K.D.Hyde, 2015
 Diaporthe garryae Grove, 1933
 Diaporthe genistae Rehm, 1913
 Diaporthe gillesiana Speg., 1910
 Diaporthe glabrae (C.Q.Chang, Z.D.Jiang & P.K.Chi) Y.H.Gao & L.Cai, 2017
 Diaporthe glandulosa Rehm, 1908
 Diaporthe goulteri R.G.Shivas, S.M.Thomps. & Y.P.Tan, 2015
 Diaporthe guangxiensis Dissanayake, X.H.Li & K.D.Hyde, 2019
 Diaporthe gulyae R.G.Shivas, S.M.Thomps. & A.J.Young, 2011

H 

Diaporthe hamamelidis Fairm., 1922
 Diaporthe hederae Wehm., 1934
 Diaporthe henanensis Yi Yang, H.Y.Wu & Meng Zhang, 2016
 Diaporthe heterophyllae Guarnaccia & Crous, 2018
 Diaporthe heveae Petch, 1906
 Diaporthe hickoriae Wehm., 1933
 Diaporthe hispaniae Guarnaccia, Armengol & Crous, 2018
 Diaporthe hongkongensis R.R.Gomes, Glienke & Crous, 2013
 Diaporthe hordei (Punith.) R.R.Gomes, Glienke & Crous, 2013
 Diaporthe hubeiensis Dissanayake, X.H.Li & K.D.Hyde, 2019
 Diaporthe hungariae Guarnaccia, Armengol & K.Z.Váczy, 2018

I 

Diaporthe ilicis (Ellis & Everh.) Wehm., 1933
 Diaporthe immaculata Rehm, 1910
 Diaporthe impulsa (Cooke & Peck) Sacc., 1882
 Diaporthe incompleta Y.H.Gao & L.Cai, 2017
 Diaporthe inconspicua R.R.Gomes, Glienke & Crous, 2013
 Diaporthe incrustans Nitschke, 1870
 Diaporthe indigoferae E.Müll. & S.Ahmad, 1958
 Diaporthe infecunda R.R.Gomes, Glienke & Crous, 2013
 Diaporthe infertilis Guarnaccia & Crous, 2017
 Diaporthe inflatula Syd., 1937
 Diaporthe inornata Peck, 1912
 Diaporthe insignis Fuckel, 1874
 Diaporthe insularis Nitschke, 1870
 Diaporthe intermedia Sacc., 1875
 Diaporthe isoberliniae Crous, 2014
 Diaporthe italiana Chethana, Camporesi & K.D.Hyde, 2019
 Diaporthe italica Sacc. ex Traverso, 1905

J 

Diaporthe jaffuelii Speg., 1921
 Diaporthe juglandicola Qin Yang, 2017
 Diaporthe juglandina (Fuckel) Nitschke, 1870
 Diaporthe juniperi Feltgen, 1903
 Diaporthe juniperivora (G.G.Hahn) Rossman & Udayanga, 2015

K 

Diaporthe kadsurae C.M.Tian & Qin Yang, 2018
 Diaporthe kentrophylli Speg., 1909
 Diaporthe kochmanii R.G.Shivas, S.M.Thomps. & A.J.Young, 2011
 Diaporthe kokiae Petr., 1953
 Diaporthe kongii R.G.Shivas, S.M.Thomps. & A.J.Young, 2011
 Diaporthe kriegeriana Rehm, 1908
 Diaporthe kunashirensis Lar.N.Vassiljeva, 1994
 Diaporthe kyushuensis Kajitani & Kanem., 2000

L 

Diaporthe lagerstroemiae (C.Q.Chang, M.M.Xiang & P.K.Chi) Y.H.Gao & L.Cai, 2017
 Diaporthe lagunensis Syd. & P.Syd., 1920
 Diaporthe larseniana Munk, 1952
 Diaporthe laschii Nitschke, 1870
 Diaporthe lentaginis (Rehm) J.Reid & C.Booth, 1989
 Diaporthe leptostromiformis (J.G.Kühn) Rossman & Udayanga, 2015
 Diaporthe leuceriicola Speg., 1921
 Diaporthe leucospermi Crous & Summerell, 2011
 Diaporthe libera Höhn., 1909
 Diaporthe ligulata Nitschke, 1870
 Diaporthe ligustri Allesch., 1886
 Diaporthe ligustri-vulgaris Petr., 1916
 Diaporthe limonicola Guarnaccia & Crous, 2017
 Diaporthe liquidambaris (C.Q.Chang, Z.D.Jiang & P.K.Chi) Udayanga & Castl., 2016
 Diaporthe litchiicola R.G.Shivas, Grice & Y.P.Tan, 2013
 Diaporthe lithraeae Speg., 1910
 Diaporthe litoricola Senan., E.B.G.Jones & K.D.Hyde, 2017
 Diaporthe lokoyae A.Funk, 1968
 Diaporthe longiparaphysata (Uecker & K.C.Kuo) Udayanga & Castl., 2016
 Diaporthe longispora (Wehm.) R.R.Gomes, Glienke & Crous, 2013
 Diaporthe lonicerae Dissan., Camporesi & K.D.Hyde, 2017
 Diaporthe loropetali (C.Q.Chang, Z.D.Jiang & P.K.Chi) Y.H.Gao & L.Cai, 2017
 Diaporthe ludwigiana Petr., 1929
 Diaporthe lupini Harkn., 1884
 Diaporthe lusitanicae A.J.L.Phillips & J.M.Santos, 2009

M 

Diaporthe macintoshii R.G.Shivas, S.M.Thomps. & Y.P.Tan, 2015
 Diaporthe maclurae Speg., 1909
 Diaporthe macrospora Wehm., 1961
 Diaporthe magnifica Lar.N.Vassiljeva, 1987
 Diaporthe magnoliicola Y.H.Gao & L.Cai, 2017
 Diaporthe mahoniae Speg., 1879
 Diaporthe mali Bres., 1902
 Diaporthe malorum L.Santos & A.Alves, 2017
 Diaporthe mamiania Sacc., 1882
 Diaporthe maritima Tanney, 2016
 Diaporthe masirevicii R.G.Shivas, L.Morin, S.M.Thomps. & Y.P.Tan, 2015
 Diaporthe mattfeldii Petr., 1942
 Diaporthe mayteni R.R.Gomes, Glienke & Crous, 2013
 Diaporthe maytenicola Crous, 2013
 Diaporthe megalospora Ellis & Everh., 1890
 Diaporthe melanocarpa Dearn., 1926
 Diaporthe meliloti (Sacc.) Traverso, 1906
 Diaporthe melitensis Guarnaccia & Crous, 2017
 Diaporthe menispermi Speg., 1909
 Diaporthe menispermoides Dearn. & House, 1925
 Diaporthe mezerei Feltgen, 1901
 Diaporthe micheliae Y.H.Gao & L.Cai, 2017
 Diaporthe microplaca Sacc., 1912
 Diaporthe microstroma Ellis & Everh., 1903
 Diaporthe middletonii R.G.Shivas, L.Morin, S.M.Thomps. & Y.P.Tan, 2015
 Diaporthe minastri Feltgen, 1901
 Diaporthe minuscula Sacc. & Speg., 1878
 Diaporthe miriciae R.G.Shivas, S.M.Thomps. & Y.P.Tan, 2015
 Diaporthe mitteriana Syd., 1933
 Diaporthe momicola Dissan., J.Y.Yan, Xing H.Li & K.D.Hyde, 2017
 Diaporthe moriokaensis Sawada, 1952
 Diaporthe multiguttulata F.Huang, K.D.Hyde & Hong Y.Li, 2015
 Diaporthe musae Speg., 1909
 Diaporthe musigena Crous & R.G.Shivas, 2011
 Diaporthe myracrodruonis A.P.S.L.Pádua, T.G.L.Oliveira, Souza-Motta, X.L.Fan & J.D.P.Bezerra, 2019

N 

Diaporthe neilliae Peck, 1887
 Diaporthe nelumbonis Sawada ex R.Kirschner, 2017
 Diaporthe neoarctii R.R.Gomes, Glienke & Crous, 2013
 Diaporthe neoraonikayaporum Doilom, Dissan. & K.D.Hyde, 2016
 Diaporthe neotheicola A.J.L.Phillips & J.M.Santos, 2009
 Diaporthe neoviticola Udayanga, Crous & K.D.Hyde, 2012
 Diaporthe nepetae Gonz.Frag., 1914
 Diaporthe nerii Speg., 1909
 Diaporthe nobilis Sacc. & Speg., 1878
 Diaporthe nothofagi R.G.Shivas, Jacq.Edwards & Y.P.Tan, 2013
 Diaporthe novem J.M.Santos, Vrandečić & A.J.L.Phillips, 2011
 Diaporthe nucis-avellanae Feltgen, 1901

O 

Diaporthe obsoleta Sacc., 1875
 Diaporthe obtusifoliae Crous, 2017
 Diaporthe ocoteae Crous & M.J.Wingf., 2016
 Diaporthe oncostoma (Duby) Fuckel, 1870
 Diaporthe opuli Wehm., 1933
 Diaporthe oraccinii Y.H.Gao, F.Liu & L.Cai, 2016
 Diaporthe orobanches Berl., 1889
 Diaporthe ostryigena Ellis & Dearn., 1905
 Diaporthe ovalispora F.Huang, K.D.Hyde & Hong Y.Li, 2015
 Diaporthe ovoidea Y.H.Gao & L.Cai, 2015
 Diaporthe oxe R.R.Gomes, Glienke & Crous, 2013
 Diaporthe oxyspora (Peck) Sacc., 1882

P 

Diaporthe padicola Petr., 1916
 Diaporthe padina C.M.Tian & Qin Yang, 2018
 Diaporthe palmarum Joanne E.Taylor, K.D.Hyde & E.B.G.Jones, 2003
 Diaporthe palmicola (G.Winter) Udayanga & Castl., 2016
 Diaporthe pandanicola Tibpromma & K.D.Hyde, 2018
 Diaporthe paranensis R.R.Gomes, Glienke & Crous, 2013
 Diaporthe parapterocarpi Crous, 2014
 Diaporthe pardalota (Mont.) Nitschke ex Fuckel, 1870
 Diaporthe parvula Tschern., 1929
 Diaporthe pascoei R.G.Shivas, Jacq.Edwards & Y.P.Tan, 2013
 Diaporthe passiflorae Crous & L.Lombard, 2012
 Diaporthe passifloricola Crous & M.J.Wingf., 2016
 Diaporthe patagonulae Tassi, 1900
 Diaporthe peckiana (Sacc.) Dearn. & House, 1918
 Diaporthe penetriteum Y.H.Gao & L.Cai, 2016
 Diaporthe pennsylvanica (Berk. & M.A.Curtis) Wehm., 1933
 Diaporthe perexigua Sacc., 1875
 Diaporthe perniciosa Marchal & É.J.Marchal, 1921
 Diaporthe perseae (Zerova) R.R.Gomes, Glienke & Crous, 2013
 Diaporthe pescicola Dissan., J.Y.Yan, Xing H.Li & K.D.Hyde, 2017
 Diaporthe phillyreae Cooke, 1879
 Diaporthe phoenicicola (Traverso & Spessa) Udayanga, Crous & K.D.Hyde, 2012
 Diaporthe phragmitis Crous, 2014
 Diaporthe phyllanthicola (C.Q.Chang, Z.D.Jiang & P.K.Chi) Y.H.Gao & L.Cai, 2017
 Diaporthe pimeleae Petr., 1955
 Diaporthe pinastri Feltgen, 1901
 Diaporthe pinophylla (Plowr. & W.Phillips) Sacc., 1882
 Diaporthe pithya Sacc., 1875
 Diaporthe plantaginis Tassi, 1900
 Diaporthe podocarpi-macrophylli Y.H.Gao & L.Cai, 2017
 Diaporthe poincianellae T.G.L.Oliveira, O.M.C.Magalhães & J.D.P.Bezerra, 2018
 Diaporthe polygoni Rehm, 1908
 Diaporthe prenanthicola G.F.Atk., 1909
 Diaporthe prunicola (Peck) Wehm., 1933
 Diaporthe pseudoinconspicua T.G.L Oliveira, J.D.P.Bezerra, A.R.Machado, Souza-Motta & O.M.C.Magalh., 2018
 Diaporthe pseudolongicolla Petrović, 2012
 Diaporthe pseudomangiferae R.R.Gomes, Glienke & Crous, 2013
 Diaporthe pseudophoenicicola R.R.Gomes, Glienke & Crous, 2013
 Diaporthe pseudotsugae Dissan., Camporesi & K.D.Hyde, 2017
 Diaporthe psoraleae Crous & M.J.Wingf., 2013
 Diaporthe psoraleae-bituminosae Petr., 1922
 Diaporthe psoraleae-pinnatae Crous & M.J.Wingf., 2013
 Diaporthe pterocarpi (S.Hughes) Udayanga, Xing Z.Liu & K.D.Hyde, 2012
 Diaporthe pterocarpicola Udayanga, Xing Z.Liu & K.D.Hyde, 2012
 Diaporthe pulchra (Curr.) Sacc., 1882
 Diaporthe pusilla Sacc., 1914
 Diaporthe pyracanthae L.Santos & A.Alves, 2017

Q 

Diaporthe quadruplex Wehm., 1942

R 

Diaporthe racemosae Guarnaccia & Crous, 2018
 Diaporthe raonikayaporum R.R.Gomes, Glienke & Crous, 2013
 Diaporthe ravennica Thambug., Camporesi & K.D.Hyde, 2016
 Diaporthe recedens Sacc., 1914
 Diaporthe recondita Sacc., 1916
 Diaporthe retecta Fuckel & Nitschke, 1870
 Diaporthe rhamnigena Petr., 1915
 Diaporthe rhanicensis Petr., 1914
 Diaporthe rhoicola Crous, 2011
 Diaporthe rhoina Feltgen, 1903
 Diaporthe rhois Nitschke, 1870
 Diaporthe ricini Speg., 1909
 Diaporthe rosae Samarakoon & K.D.Hyde, 2018
 Diaporthe rosicola Wanas., E.B.G.Jones & K.D.Hyde, 2018
 Diaporthe rostrata C.M.Tian, X.L.Fan & K.D.Hyde, 2015
 Diaporthe rudis (Fr.) Nitschke, 1870
 Diaporthe rumicicola Manawasinghe, Camporesi & K.D.Hyde, 2019

S 

Diaporthe saccarata (J.C.Kang, L.Mostert & Crous) Crous, 2013
 Diaporthe saccardoana J.Kunze ex Sacc., 1882
 Diaporthe sacchari Speg., 1909
 Diaporthe sachalinensis Sacc., 1902
 Diaporthe sackstonii R.G.Shivas, S.M.Thomps. & Y.P.Tan, 2015
 Diaporthe salicicola R.G.Shivas, Jacq.Edwards & Y.P.Tan, 2013
 Diaporthe salinicola Speg., 1912
 Diaporthe salsuginosa Vrijmoed, K.D.Hyde & E.B.G.Jones, 1994
 Diaporthe samaricola W.Phillips & Plowr., 1875
 Diaporthe sarmenticia Sacc., 1878
 Diaporthe schini R.R.Gomes, Glienke & Crous, 2013
 Diaporthe schoeni Dissan., Camporesi & K.D.Hyde, 2017
 Diaporthe sclerotioides (Kesteren) Udayanga, Crous & K.D.Hyde, 2012
 Diaporthe sechalinensis Sacc., 1902
 Diaporthe serafiniae R.G.Shivas, S.M.Thomps. & Y.P.Tan, 2015
 Diaporthe sheariana Petr., 1952
 Diaporthe siamensis Udayanga, Xing Z.Liu & K.D.Hyde, 2012
 Diaporthe simplicior Feltgen, 1903
 Diaporthe skimmiae Grove, 1933
 Diaporthe sociabilis Nitschke, 1870
 Diaporthe solani-verbascifolii Speg., 1909
 Diaporthe sorbariae Nitschke, 1870
 Diaporthe sorbicola (Nitschke) Bref. & Tavel, 1891
 Diaporthe spartinicola Crous & R.K.Schumach., 2015
 Diaporthe spectabilis V.G.Rao & B.R.D.Yadav, 1985
 Diaporthe sphaeralceae Speg., 1909
 Diaporthe spiculosa (Westend.) Nitschke, 1870
 Diaporthe spiraeicola Feltgen, 1903
 Diaporthe sponheimeri Kirschst., 1936
 Diaporthe sterilis L.Lombard, Polizzi & Crous, 2014
 Diaporthe stewartii A.L.Harrison, 1935
 Diaporthe stictica (Berk. & Broome) R.R.Gomes, Glienke & Crous, 2013
 Diaporthe stictostoma Ellis ex Sacc., 1883
 Diaporthe striiformis (Fr.) Nitschke, 1870
 Diaporthe strumella (Fr.) Fuckel, 1870
 Diaporthe subclavata F.Huang, K.D.Hyde & Hong Y.Li, 2015
 Diaporthe subcylindrospora S.K.Huang & K.D.Hyde, 2018
 Diaporthe subellipicola S.K.Huang & K.D.Hyde, 2018
 Diaporthe subordinaria (Desm.) R.R.Gomes, Glienke & Crous, 2013
 Diaporthe syngenesia (Fr.) Fuckel, 1870

T 

Diaporthe tageteos Speg., 1909
 Diaporthe take , 1913
 Diaporthe talae Speg., 1898
 Diaporthe tamaricina Sacc. & Flageolet, 1902
 Diaporthe tanakae Tak.Kobay. & Sakuma, 1982
 Diaporthe taoicola Dissan., J.Y.Yan, Xing H.Li & K.D.Hyde, 2017
 Diaporthe taxicola Sacc. & P.Syd., 1902
 Diaporthe tectonae Doilom, Dissan. & K.D.Hyde, 2016
 Diaporthe tectonendophytica Doilom, Dissan. & K.D.Hyde, 2016
 Diaporthe tectonigena Doilom, Dissan. & K.D.Hyde, 2016
 Diaporthe terebinthifolii R.R.Gomes, Glienke & Crous, 2013
 Diaporthe tersa (Sacc.) Udayanga & Castl., 2016
 Diaporthe tessera (Fr.) Fuckel, 1871
 Diaporthe teucrii Feltgen, 1903
 Diaporthe theae (Petch) Rossman & Udayanga, 2015
 Diaporthe theicola Curzi, 1926
 Diaporthe thujana Petr., 1921
 Diaporthe thunbergiae Udayanga, Xing Z.Liu & K.D.Hyde, 2012
 Diaporthe thunbergiicola Udayanga & K.D.Hyde, 2015
 Diaporthe tibetensis C.M.Tian, Qin Yang & X.L.Fan, 2018
 Diaporthe torilicola Dissan., Camporesi & K.D.Hyde, 2017
 Diaporthe tortuosa (Fr.) Sacc., 1882
 Diaporthe toxica P.M.Will., Highet, W.Gams & Sivasith., 1994
 Diaporthe toxicodendri Y.Ando, Masuya & Tabata, 2017
 Diaporthe transiens Sacc., 1913
 Diaporthe trinucleata Niessl, 1876
 Diaporthe tulliensis R.G.Shivas, Vawdrey & Y.P.Tan, 2015
 Diaporthe tupae Speg., 1910

U 

Diaporthe ueckeri Udayanga & Castl., 2014
 Diaporthe ukurunduensis C.M.Tian & Qin Yang, 2018
 Diaporthe undulata Y.H.Gao & L.Cai, 2017
 Diaporthe unshiuensis F.Huang, K.D.Hyde & Hong Y.Li, 2015

V 

Diaporthe valparadisiensis Speg., 1910
 Diaporthe valsiformis (Rehm) Petr., 1921
 Diaporthe vangueriae Crous, 2014
 Diaporthe varians (Curr.) Sacc., 1882
 Diaporthe vawdreyi Y.P.Tan & R.G.Shivas, 2015
 Diaporthe velutina Y.H.Gao & L.Cai, 2017
 Diaporthe verecunda Sacc. & Flageolet, 1902
 Diaporthe veronicae Rehm, 1916
 Diaporthe viburni Dearn. & Bisby, 1929
 Diaporthe vincae Sacc., 1882
 Diaporthe viniferae Dissanayake, X.H.Li & K.D.Hyde, 2019
 Diaporthe virgiliae Maching., Dreyer & Roets, 2015
 Diaporthe viticola Nitschke, 1870
 Diaporthe vitimegaspora (K.C.Kuo & L.S.Leu) Rossman & Udayanga, 2015

W 

Diaporthe wehmeyeri A.Pande & V.G.Rao, 1991
 Diaporthe woolworthii (Peck) Sacc., 1882

X 

Diaporthe xanthii Speg., 1909
 Diaporthe xishuangbanica Y.H.Gao & L.Cai, 2017

Y 

Diaporthe yerbae Speg., 1908
 Diaporthe yunnanensis Y.H.Gao & L.Cai, 2017

Z 

Diaporthe ziziphina Speg., 1909

Примітки

Посилання 
 

 
Діапорте
Діапорте